Die 150. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  150. Division (Volksrepublik China)
  150. Feldausbildungs-Division
  150. Division (Japanisches Kaiserreich)
  150. Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern